Příjmení Hubek, přechýleně Hubková (na Slovensku také Hubeková), nosí více osobností:

Mužský tvar
 Adrián Hubek (* 1964), slovenský fotbalový brankář a mládežnický reprezentant Československa
 František Hubek (1912–1965), slovenský fotbalový brankář

Podobná příjmení
 Hubka (rozcestník)

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení